Гураге:

 Гураге — группа эфиосемитских народов в Эфиопии.
 Гураге — зона на севере Региона Народов и народностей юга (Эфиопия).